Rossitten ist ein Name.

 Rossitten, Ort im ehemaligen Ostpreußen, Kreis Fischhausen, siehe Rybatschi 
 Rossitten, Ort im ehemaligen Ostpreußen, Kreis Pr. Holland, heute Rejsyty, siehe Gmina Rychliki#Schulzenämter 
 Vogelwarte Rossitten, siehe Vogelwarte Rossitten
 Deutscher Name der lettischen Stadt Rēzekne  

siehe auch:
 Rositten